est une actrice américaine
 Sandra Knight fait référence au personnage de fiction Phantom Lady